La Vainilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Vainilla, Mapastepec, 
 La Vainilla, Guerrero, 
 La Vainilla, Acapetahua, 
 La Vainilla, Durango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar